Il doppio del torneo di tennis Configure Express Pro 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anna Fitzpatrick e Chanel Simmonds che hanno battuto in finale Sung-Hee Han e Yurina Koshino 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Stephanie Bengson /  Sandra Zaniewska (semifinali)
 Anna Fitzpatrick /  Chanel Simmonds (campionesse)

 Sacha Jones /  Keren Shlomo (primo turno)
 Sung-Hee Han /  Yurina Koshino (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Configure Express Pro 2012